Leonov ima lahko več pomenov.

Osebnosti 

  Aleksej Arhipovič Leonov (1934—2019), ruski vojaški pilot in kozmonavt.
 Jevgenij Pavlovič Leonov (1926—1994), ruski gledališki in filmski igralec.
 Leonid Maksimovič Leonov (1899—1994), ruski pisatelj.
 M. A. Leonov, uradni sovjetski marskistični filozof 
 Viktor Nikolajevič Leonov (1916—2003), heroj Sovjetske zveze.

Drugo 
 Leonov (plovilo) - izmišljeno vesoljsko plovilo.